Павловское сельское поселение — муниципальное образование в составе Тёмкинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Булгаково.

Главой поселения и Главой администрации является Семенова Надежда Ивановна.

Географические данные 
 Расположение: восточная часть Тёмкинского района
 Граничит:
 на северо-западе — с  Батюшковским сельским поселением
 на севере — Васильевским сельским поселением
 на востоке — с Калужской областью
 на юге — с Вязищенским сельским поселением
 на юго-востоке — с Тёмкинским сельским поселением
 на западе — с Медведевским сельским поселением
 на западе-северо-западе — с Селенским сельским поселением
 Крупные реки: Воря, Истра.
 По территории поселения проходит железная дорога Вязьма — Калуга, имеется станция: О.п. 57-й км.

История 
Образовано законом от 1 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 28 июня 2017 года в Батюшковское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Аносовского и Селенского.

Население

Населённые пункты 
На территории сельского поселения находятся 41 населённый пункт:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, лесопереработка .

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Тёмкинского района
Муниципальные образования Тёмкинского района